

Кедровий міський округ — міський округ, Красноярський край
 Кедровий міський округ — міський округ, Томська область